Грязнов Андрій Васильович (1918—1944) — гвардії старший лейтенант, Герой Радянського Союзу.
 Грязнов Андрій Іннокентійович (1920—1949) — український альпініст.
 Грязнов Борис Олегович (1985—2014) — прапорщик МВС України, учасник російсько-української війни.
 Грязнов Вадим Вікторович (* 1986) — російський футболіст, півзахисник та захисник.
 Грязнов Владислав Геннадійович (* 1936) — відмінник народної освіти УРСР, почесний громадянин Умані.
 Грязнов Іван Кенсоринович (1897—1938) — радянський воєначальник, комкор.
 Грязнов Олександр Андрійович (* 1940) — український поет та перекладач.
 Грязнов Сергій Іванович (1798—1860) — російський архітектор, виконував проекти в дусі пізнього ампіру.